L'ENSTA peut désigner  :
 Un groupe de grandes écoles d'ingénieurs, le groupe ENSTA, composé de   : 
 L'ENSTA Paris, l'École nationale supérieure de techniques avancées ;
 L'ENSTA Bretagne, l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne;

 Ensta est une localité suédoise.